Караларе-Кух (перс. قرالر کوه‎) — село в Ірані, входить до складу дехестану Північний Барандузчай у Центральному бахші шахрестану Урмія провінції Західний Азербайджан.
 Саатлуй-є-Кух (перс. ساعتلوی کوه‎) — село в Ірані, входить до складу дехестану Барандуз у Центральному бахші шахрестану Урмія провінції Західний Азербайджан.
 Есталх-Кух (перс. اسطلخ كوه‎) — село в Ірані, в дегестані Хурґам, в бахші Хурґам, шагрестані Рудбар остану Ґілян. 
 Дохале-Кух (перс. دخاله كوه‎) — село в Ірані, в дегестані Хараджґіль, в бахші Асалем, шагрестані Талеш остану Ґілян. 
 Кух-е-Бон (Талеш), Кух-е-Бон (перс. كوه بن‎) — село в Ірані, в дегестані Чубар, в бахші Хавік, шагрестані Талеш остану Ґілян. 
 Матла-Кух (перс. مطلاكوه‎) — село в Ірані, в дегестані Коджід, в бахші Ранкух, шагрестані Амлаш остану Ґілян. 
 Тараз-Кух (перс. طرازكوه‎) — село в Ірані, в дегестані Пасіхан, в Центральному бахші, шагрестані Решт остану Ґілян. 
 Сіях-Кух (перс. سياهكوه‎) — село в Ірані, в дегестані Сомам, в бахші Ранкух, шагрестані Амлаш остану Ґілян. 
 Діз-Кух (перс. ديزكوه‎) — село в Ірані, в дегестані Північний Ростамабад, в Центральному бахші, шагрестані Рудбар остану Ґілян. 
 Сухте-Кух (Астане-Ашрафіє), Сухте-Кух (перс. سوخته كوه‎) — село в Ірані, в дегестані Дегшаль, в Центральному бахші, шагрестані Астане-Ашрафіє остану Ґілян. 
 Шір-Кух (Рудбар), Шір-Кух (перс. شيركوه‎) — село в Ірані, в дегестані Рахматабад, в бахші Рахматабад-о-Блукат, шагрестані Рудбар остану Ґілян.